Elitni (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Elitni (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Elitni (Novossibirsk), localitat de la província de Novossibirsk, a Rússia